Das ITF Women’s Circuit Chiasso 2017 ist ein Damen-Tennisturnier in Chiasso. Das Sandplatzturnier ist Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 18. bis 23. April 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Website der ITF

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Chiasso